kzw – codice ISO 639-3 della lingua karirí-xocó